Гельмерсен:
 Гельмерсен, Александр Петрович (1797—1850) — российский военный педагог, генерал-лейтенант.
 Гельмерсен, Василий Васильевич (1873—1937) — русский художник-силуэтист.
 Гельмерсен, Григорий Петрович (1803—1885) — русский горный инженер, геолог, академик (1850), директор Горного института (1856—1872).
 Гельмерсен, Отто Фридрих (1728—1785) — родоначальник петербургской династии Гельмерсенов, наместник Эзельский.
 Гельмерсен, Павел Васильевич (1880— около 1953) — русский морской офицер, историк флота.